Probabilístico puede designar a:
Lo relativo a la probabilidad
Lo relativo al probabilismo